Al-Arabiyya, canal de TV de Dubai
 Djazirat al-Arabiyya, illes de l'Aràbia Saudita